OVP peut faire référence à :

 Parti populaire autrichien () ;
 Officine di Villar Perosa, entreprise italienne à l'origine du pistolet-mitrailleur OVP, devenue l'entreprise RIV ;
 Oostvaardersplassenune réserve naturelle des Pays-Bas ;
 Online video platform, le terme anglais désignant une plateforme de vidéos en ligne.
 Opérateur de vidéo-protection, métier.

Notes et références